Анна Петровна Салаутина (1903—1991) — советская баскетболистка. Заслуженный мастер спорта СССР (1947).

Биография 
Выпускница ГЦИФК.

Одна из основоположниц женского баскетбола в «Динамо». Чемпионка СССР 1924 года.

В 1929—1934 годах — инструктор по спорту и старший преподаватель в юношеских и вузовских коллективах.

В 1935—1952 годах на руководящей работе в «Юном динамовце» (инструктор, ответственный секретарь).

В 1953—1958 годах — сотрудник Управления спортигр Спорткомитета СССР.

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты СССР
Баскетбольные тренеры СССР
Игроки ЖБК «Серп и Молот»
Игроки ЖБК «Динамо» Москва
Чемпионы СССР по баскетболу
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма